«Шик» — російський фільм 2003 року (реж. Бахтієр Худойназаров).

 Джейкоб Шик (англ. Jacob Schick; 16 вересня 1877, Оттумва, Айова — 3 липня 1937, Монреаль, Квебек, Канада) — американський винахідник і підприємець.
 Ендре Шик (угор. Endre Sík; *2 квітня 1891, Будапешт, Австро-Угорщина — †10 квітня 1978, Будапешт, Угорська Народна Республіка) — угорський державний діяч.
 Шик Олександр Геннадійович (1981—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Патрік Шик (чеськ. Patrik Schick, нар. 1996, Прага) — чеський футболіст.
 Торстен Шик (нім. Thorsten Schick, нар. 1990, Грац) — австрійський футболіст, півзахисник клубу «Янг Бойз».